Чемпіонат СРСР з футболу 1940 (група «Б») — чемпіонат СРСР з футболу серед команд другої групи. У турнірі брали участь 14 команд. Переможцем стала команда «Червона зоря» (Ленінград).

Підсумкова таблиця

Посилання 
 RSSSF 
 wildstat.ru  

1940
СРСР